Адриана Сальватьерра Арриаса (; род. , Санта-Крус-де-ла-Сьерра, Боливия) — боливийский политический деятель. В течение нескольких часов 10 ноября 2019 года де-юре исполняла обязанности президента Боливии, не вступая при этом официально в должность. Однако вскоре подала в отставку. До этого была председателем сената Боливии с января 2019 года.

Биография

Политическая деятельность 
Вступление Адрианы Сальватьерры в политику началось в 2005 году, когда ей было всего 16 лет. Она вступила в ряды «Движения к социализму». В 2014 году молодёжная организация партии избрала её кандидатом в сенаторы за её профессионализм и низовую работу с общественными, гражданскими и крестьянскими организациями. Она была избрана в Сенат в возрасте 26 лет в 2015 году от департамента Санта-Крус. В 29 лет Сальватьерра была самым молодым председателем Сената в истории Боливии.

Отставка 
10 ноября 2019 года президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке после протестов и ультиматума от военных. Вслед за ним свой пост покинул вице-президент страны Альваро Гарсиа Линера. Следующий в очереди на исполнение обязанностей президента был председатель Палаты депутатов Виктор Борда, который, однако, ушёл в отставку раньше президента Моралеса. Согласно Конституции в таком случае исполнять обязанности президента должна председатель Сената Адриана Сальватьерра.

Сальватьерра объявила о своей отставке в этот же день и попросила убежища в мексиканском посольстве в Ла-Пасе, вскоре после того, как это сделал Моралес в условиях политического кризиса в стране. Второй вице-председатель Сената Жанин Аньес, в силу отказа первого вице-председателя, тогда сменила её на посту. Однако позже Сальватьерра утверждала, что, хотя она и подала в отставку, сенат к тому времени её ещё не принял, и, следовательно, она оставалась председателем Сената.

Сенат окончательно принял её отставку 14 ноября 2019 года и избрал Монику Ева Копа новым председателем.

Примечания 

Политики XXI века
Правители XXI века
Женщины-президенты
Женщины-политики Боливии
Социалисты Боливии